Desa Kalierang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalierang (administrativ by i Indonesien, lat -7,26, long 109,02), Jawa Tengah, 
 Desa Kalierang (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 109,89), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar